Laura hace referencia a varios artículos:

Nombre 
 Laura, nombre de mujer con variantes en otros idiomas:

Artes

Cine y televisión 
 Laura (película) (1944), de Otto Preminger.
 Laura (1979), Laura, les ombres de l'été, película de David Hamilton.
 Laura (cortometraje) (2004), de Tote Trenas.
 Laura (programa de televisión), peruano.
 Laura, programa de televisión mexicano.
 Laura, la santa colombiana, serie de televisión de Colombia.

Literatura 
 Laura (novela) (1942, 1943), novela detectivesca escrita por Vera Caspary.

Música 
 Laura (álbum de Menudo) (1978).
 Laura (álbum), de Laura Pausini (1994).
 Laura (banda), banda de rock australiana.
 Tell Laura I love her, canción de Ray Peterson.

Pintura 
 Laura (Giorgione) o Laura (Retrato de una joven dama) (1506), pintura de Giorgione, localizado en "Kunsthistorisches Museum".

Divisiones administrativas

Australia 
 Laura (Australia Meridional), estado Australia Meridional.
 Laura (Queensland), estado Queensland.

Canadá 
 Laura (Saskatchewan), en Saskatchewan.

Estados Unidos 
 Laura (Ohio), localidad en el estado de Ohio.
 Laura (Illinois), ciudad en el estado de Illinois.
 Laura (Kentucky), ciudad en el estado de Kentucky.

Religión 
 Laura (monacato) (Griego: Λαύρα, Cirílico: Лавра), una colonia de celdas o cuevas de ermitaños organizados en forma mixta entre cenobítica y eremítica.

Además 
 Laura, nombre de un automóvil deportivo ruso;
 Río Laura, en el Cáucaso occidental, Rusia;
 Huracán Laura, del año 2020.
 Laura Moure, presentadora de televisión y modelo española.